2. Wasserball-Liga steht für folgende deutsche Ligen:
 2. Wasserball-Liga Nord
 2. Wasserball-Liga Ost
 2. Wasserball-Liga Süd
 2. Wasserball-Liga West